

Persone
 Atsushi Ōkubo – fumettista giapponese
 Hikari Ōkubo – pilota motociclistico giapponese
 Kiyoshi Ōkubo – assassino seriale giapponese
 Ōkubo Nagayasu – samurai giapponese
 Ōkubo Tadachika – daimyō giapponese
 Ōkubo Tadakazu – samurai giapponese
 Ōkubo Tadasuke – daimyō giapponese
 Ōkubo Tadayo – samurai e generale giapponese
 Takuo Ōkubo – calciatore giapponese
 Yōko Ōkubo – doppiatrice giapponese
 Yoshito Ōkubo – calciatore giapponese
 Yūki Ōkubo – ex calciatore giapponese

Altro
 Clan Ōkubo – clan giapponese di samurai